Massospondylidae é uma família de sauropodomorfos.

Massospondylidae pode conter Adeopapposaurus, Coloradisaurus, Glacialisaurus, Lufengosaurus, Massospondylus, Yunnanosaurus, e Jingshanosaurus; análise filogenética recente descobriu um núcleo entre Coloradisaurus, Lufengosaurus e Massospondylus, potencialmente com  o Glacialisaurus e Adeopapposaurus.

Sauropodomorpha
Famílias de dinossauros